Беляко́в () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Беляков, Анатолий Михайлович (1933—2017) — Народный депутат СССР.
 Беляков, Андрей Эдуардович (род. 1976) — белорусский член Совета Республики 6-го созыва.
 Беляков, Антон Владимирович (род. 1972) — член Совета Федерации от Владимирской области.

Б 
 Беляков, Борис Серапионович (1935—2010) — советский футболист и тренер.

В 
 
 Беляков, Венедикт Николаевич (1909—1978) — советский цирковой артист, акробат, дрессировщик.
 
 Беляков, Виталий Дмитриевич (1921—1996) — доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР.

Г

Д, Е 
 Беляков, Дмитрий Прокофьевич (1910—?) — советский конструктор, разработчик.
 Беляков, Егор Карлович (1834 — после 1895) — российский художник.

И 
 
 Беляков, Игорь Николаевич (1934—1993) — советский украинский кинооператор, актёр.

Л, М 
 Беляков, Леонид Иванович (1929—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Беляков, Михаил Васильевич (1895—1978) — генерал-майор.

Н

О

П, Р 
 Беляков, Павел Александрович (1904—1938) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Беляков, Пётр Ульянович (?—?) — саратовский губернатор (1802—1807).
 Беляков, Ростислав Аполлосович (1919—2014) — советский и российский конструктор.

С 
 Беляков, Семён Матвеевич (1871—1912) — русский архитектор.
 
 Беляков, Степан Александрович (1858—1911) — российский психиатр, невропатолог.

Ф, Ю 
 Беляков, Фёдор Игоревич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Беляков, Юрий Ефимович (1937—2001) — советский футболист.



См. также